XCL steht für:
 Flughafen Cluff Lake (IATA-Code), Cluff Lake, Saskatchewan

xcl steht für:
 Altarmenische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung